Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 9 по 11 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
9 августа 2008, с 20:23 до 20:50 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
10 августа 2008, с 11:01 до 11:21 по местному времени

Финал 
11 августа 2008, в 10:30 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Брасс, мужчины, 100 м